Front de Libération nationale (FNL):
 Fronta narodnog oslobođenja (Alžir) (FLN)
 Fronta narodnog oslobođenja (Burundi) (FROLINA)

National Liberation Front:
 Nacionalna oslobodilačka fronta (Južni Jemen) (NLF)
 Nacionalna oslobodilačka fronta (Grčka) (EAM)

 Narodnooslobodilačka fronta (Makedonija)